În fonetică, o consoană sonantă laterală este o consoană în articularea căreia nu se produce un zgomot caracteristic consoanelor, ci mai degrabă se aseamănă vocalelor.

Sonantă laterală, Consoană